Erik von Rosen kan syfta på:

 Eric Gabriel von Rosén (1775–1866), hovrättspresident
 Eric von Rosen  (1879–1948), fotograf, forskningsresande och godsägare, greve
 Eric von Rosen (1902–1967), militär och hovman, greve
 Erik von Rosen (1903–1991), läkare